San Pedro de Alcántara, puede referirse a:

 San Pedro de Alcántara, santo franciscano nacido en Alcántara, Cáceres, España.

Localidades 
 San Pedro de Alcántara, localidad perteneciente la provincia de Málaga, España.
 San Pedro de Alcántara, localidad de la comuna de Paredones, Chile.

Barcos 
 San Pedro Alcántara (navío 1771), buque de la Armada española botado en 1771.